Sommer-OL i Athen har flere betydninger:
Sommer-OL 1896
Olympiske mellemlege 1906
Sommer-OL 2004